Gminy w USA:
 Mayberry (ang. Mayberry Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hamilton
 Mayberry (ang. Mayberry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montour